Gudden ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Gudden (1857–1915), Tochter von Bernhard von Gudden, Ehefrau des Hubert von Grashey (1839–1914)
 Bernhard von Gudden (1824–1886), deutscher Psychiater, Gutachter für König Ludwig II.
 Bernhard Gudden (1892–1945), deutscher Physiker, Sohn des Clemens Gudden
 Clarissa von Gudden, geborene Voigt (1833–1894), Ehefrau des Bernhard von Gudden
 Clemens Gudden (1861–1931), deutscher Nervenarzt, Sohn des Bernhard von Gudden
 Hans Gudden (1866–1940), deutscher Psychiater, Sohn des Bernhard von Gudden
 Hermann Gudden (1892–1974), Gutshofbesitzer, Sohn des Rudolf Gudden
 Ida Gudden (1893–?), geb. Andreae, Ehefrau von Hermann Gudden
 Max Gudden (1859–1893), deutscher Porträt- und Landschaftsmaler, Sohn des Bernhard von Gudden
 Oscar Gudden (1862–1944), Marinegeneralarzt
 Rudolf Gudden (1863–1935), deutscher Kunstmaler, Sohn des Bernhard von Gudden

Siehe auch:
 Gooden